Жьенский замок () — шато в городе Жьен (долина Луары), которое оспаривает у Амбуазского замка право считаться первым ренессансным замком Луары. Он был воздвигнут в начале XVI века для проживания королевской дочери Анны де Боже и оставался собственностью графов де Жьен до Французской революции. В 1823 году перешёл к властям департамента Луаре. Перпендикулярно к основному зданию пристроен второй корпус. С 1952 года в замке размещается Международный музей охоты ().

Примечания 

Замки, построенные в XVI веке
Охотничьи замки Франции
Замки-музеи Франции
Замки Луары
Замки департамента Луаре
Музеи департамента Луаре
Музеи охоты
Архитектура Ренессанса